Чемпионат Кипра сезона 1995/96 — 58-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1995/1996
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1995 году
Спорт на Кипре в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996